Thrasybule (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Thrasybule de Milet, tyran de Milet () 
 Thrasybule de Syracuse, tyran de Syracuse () 
 Thrasybule de Stiria, homme politique et général athénien ()
 Thrasybule de Collytos, homme politique et général athénien ().